Le nom Tarutius désigne :
 Tarutius, époux de l'une des femmes connues sous le nom d'Acca Larentia, dans l'histoire mythique des origines de Rome.
 Lucius Tarutius Firmanus, astronome et mathématicien romain du Ier siècle av. J.-C.